Conducta:
 Identitat personal.
 Identitat sexual
 Identitat social
 Matemàtiques:
 Identitat
 Identitat Abeliana
 Identitat d'Euler.
 Identitat de Bézout
 Identitat de Mac Williams
 Identitat notable.
 Funció identitat
 Matriu identitat
 Entitats:
 Identitat, Tradició, Sobirania
 Identitat Regne de Valencia
 Cinema
 Identitat (pel·lícula)